Дијана Кихано () перуанска је глумица.

Филмографија

Напомене и референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1962.
Перуански глумци
Перуанске манекенке
Биографије живих особа